Trierer Stadtmauer steht für:

 die römische Stadtmauer in Trier, siehe Augusta Treverorum
 die mittelalterliche und neuzeitliche Stadtmauer in Trier, siehe Mittelalterliche und neuzeitliche Stadtbefestigung Trier